Charlotte Mitchell (ur. 23 sierpnia 1994) – kanadyjska skoczkini narciarska, reprezentantka Altius Nordic Ski Club.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 12 grudnia 2008 w Park City podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 59,5 m na skoczni normalnej.

30 grudnia 2010 została indywidualną mistrzynią Kanady w skokach narciarskich. Po skokach na odległość odpowiednio 85,5 i 76,5 metra wygrała z przewagą 37,5 punktu nad Jasmine Sepandj, i 72 punktów nad Taylor Henrich.

27 stycznia 2011 wystartowała w mistrzostwach świata juniorów w Otepää. W konkursie indywidualnym zajęła 29. miejsce.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na jedenastym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie w Oberwiesenthal, zajęła 22. miejsce, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 11., 10. i 10. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Mistrzostwa Kanady

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994